Chilecebus carrascoensis é uma espécie de macaco do Novo Mundo que ocorreu no Chile, durante o Mioceno Inferior, há cerca de 20 milhões de anos. Pesava cerca de 600 g.

!Esboços sobre primatas pré-históricos
Macacos do Novo Mundo
Primatas extintos
Primatas do Mioceno
Espécies fósseis descritas em 1995